Utahraptor (significa "urpa de Utah") és el gènere més gran conegut de la família de dinosaures teròpodes Dromaeosauridae, i data del Cretaci inferior (fa uns 126 milions d'anys).

Cladograma

Referències 

Dromeosàurids del Cretaci